Adel (Geórgia)
 Adel (Iowa)

Desambiguações de topônimos